Löckle oder Loeckle ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Löckle (1878–1943), deutscher Bibliothekar
 Werner Loeckle (1916–1996), deutscher Ruderer